Relajación puede referirse a:
 La relajación muscular, momento en que finaliza la contracción muscular.
 La relajación muscular progresiva de Jacobson, técnica de tratamiento del estrés desarrollada por el médico estadounidense Edmund Jacobson.
 La técnica de relajación, cualquier método, procedimiento o actividad que ayudan a una persona a relajarse y reducir su tensión o estrés.

Asimismo, en física y química, puede hacer referencia a:
 La relajación en resonancia magnética nuclear.
 El proceso de relajación en polímeros.

También, puede referirse a:
 La relajación; en la Inquisición española, entrega del condenado a muerte al tribunal real para que ejecutase la sentencia.

Además, puede hacer referencia a:
 El relajante muscular.

Enlaces externos